Равдоникас — литовская фамилия. Известные носители:

 Равдоникас, Владислав Иосифович (1894—1976) — советский археолог, историк.
 Равдоникас, Феликс Владиславович (1937—2011) — российский музыковед.